Эта статья содержит рекорды легкоатлетов Казахстана, утверждённые Федерацией лёгкой атлетики Республики Казахстан. Часть рекордов, установленных спортсменами Казахской ССР, являются действующими национальными рекордами. Некоторые казахские рекорды являются также рекордами Азии.

Мужчины

На открытом воздухе

В помещении

Женщины

На открытом воздухе

В помещении

До 23 лет

До 20 лет

До 18 лет 

+ = на большей дистанции

# = официально не ратифицировано

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на сайте Федерации лёгкой атлетики Республики Казахстан
 Kazakhstani Athletic Records

Казахстан
Лёгкая атлетика в Казахстане